Forum international peut faire référence à :
 Forum International, société d'informatique fondée en 1983, aujourd'hui disparue
 Forum International Génération IV, organisme de coopération internationale dans le cadre du développement des systèmes nucléaires de nouvelle génération
 Forum international pour la paix
 Forum international des transports
 Forum international économique et social